Столица может означать:
 Столица — официальный главный город государства.
 «Столица» — еженедельный общественно-политический журнал, выходивший в 1990—1997 годах в Москве.
 «Столица» — городская телевизионная компания Москвы, существовавшая с 1 июля 1997 года по 5 сентября 2011 года.
 «Столица» — российский футбольный клуб из города Москвы (в 2015—2016 годах — «Волгомост»).
 «Столица» — белорусский мини-футбольный клуб из города Минска.
 ТЦ «Столица» — белорусский торговый центр в Минске, самый крупный подобный объект в стране (четыре этажа под землей на площади Независимости, общая площадь – 76 тыс. кв. метров), открыт в 2005 г.
 «Столица» — белорусская государственная информационно-развлекательная радиостанция
 Тролза-5264.01 «Столица» — высокопольный троллейбус, производившийся на заводе ТролЗа с 1999 по 2002 годы, модификация ЗиУ-682.

Фамилия 
 Столица, Илия (серб. Ilija Stolica; род. 1979) — сербский футболист и тренер.
 Столица, Любовь Никитична (1884—1934) — русская поэтесса, прозаик и драматург.
 Столица, Евгений Иванович (1870—1929) — российский художник, академик.

Примечания